Johana Anglická ( Joan of The Tower, 5. července 1321 Londýn – 7. září 1362 Hrad Hertford) byla skotská královna z dynastie Plantagenetů.

Život 
Narodila se jako nejmladší potomek anglického krále Eduarda II. a Izabely, dcery francouzského krále Filipa Sličného. Již v útlém dětství se na základě mírové dohody z Northamptonu 17. července 1328 stala manželkou Davida, čtyřletého následníka skotského trůnu. O rok později se David stal králem a ke korunovaci došlo v listopadu 1331 ve Scone.

Johanin bratr, král Eduard III. začal prosazovat na skotský trůn Eduarda Balliola. Po bitvě u Halidon Hill v červenci 1333 byl mladý královský pár poslán kvůli zajištění bezpečnosti do francouzského azylu ke králi Filipovi . V květnu 1334 byli v Boulogne a až do roku 1341 obývali hrad Gaillard. Poté se vrátili do Skotska a David se ujal vlády.
Roku 1346 jako francouzský spojenec vpadl do Anglie a v říjnu byl poražen v bitvě u Neviles Cross. Byl odveden do Londýna a strávil příštích jedenáct let ve vězení. Johana ho se svolením bratra mohla několikrát navštívit. Roku 1357 byl David po slíbení obrovského výkupného propuštěn a vrátil se do Skotska.

Johana manžela nedoprovázela, rozhodla se zůstat v Anglii. Stala společnicí své matky Isabely a ošetřovala ji v posledních dnech života. Přežila ji o čtyři roky, zemřela v září 1362 a byla pohřbena ve františkánském kostele Greyfriars v Londýně, který podlehl roku 1666 požáru.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Plantageneti
Rod de Bruce
Anglické princezny
Skotské královny
Narození v roce 1321
Narození 5. července
Úmrtí v roce 1362
Úmrtí 7. září
Pohřbení v kostele Greyfriars v Londýně
Ženy